Radicchio – nome di alcune varietà di cicoria (Cichorium intybus)
 Radicchio Variegato di Castelfranco (IGP)
 Radicchio di Chioggia (Rosa di Chioggia) (IGP)
 Radicchio Rosso di Treviso (IGP)
 Radicchio di Verona (IGP)
 Radicchio dell'orso – nome comune della Cicerbita alpina

Altri progetti